Folgende 52 Nationen haben vom 11. bis 23. Juli 2007 an den IX. Afrikaspielen in Algier (Algerien) teilgenommen:

Nationen
Afrikaspiele 2007, Nationen